Piazza Vittorio – nome con cui viene chiamata Piazza Vittorio Emanuele II a Roma
 Piazza Vittorio – nome con cui viene chiamata Piazza Vittorio Veneto a Torino
 Piazza Vittorio – film-documentario diretto da Abel Ferrara nel 2017

Pagine correlate 
 Piazza Vittorio Emanuele II
 Piazza Vittorio Veneto
 Piazza della Vittoria